Gianni Morandi – cantante, musicista, attore e conduttore televisivo italiano
 Gianni Morandi – album di Gianni Morandi del 1963
 Gianni Morandi – album di Gianni Morandi del 1978